А — литерный номер существующих или ранее существовавших трамвайных маршрутов:

 Трамвай А — один из старейших трамвайных маршрутов Москвы.
 Трамвай А — трамвайный маршрут Санкт-Петербурга.
 Трамвай А — трамвайный маршрут Екатеринбурга.